Буш може бити:

 Буш (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Буш (Француска), насеље и општина у региону Рона-Алпи, Француска
 Буш (Праг-запад), насеље у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Буш (река), река у Северној Ирској
 Буш (филм)

Особе 
 Џорџ Буш Старији
 Џорџ Буш Млађи
 Џеб Буш, амерички политичар и гувернер Флориде
 Барбара Буш, супруга америчког председника Џорџа Буша Старијег
 Лора Буш, супруга америчког председника Џорџа Буша и Прва дама Сједињених Америчких Држава од 2001. до 2009
 Вилхелм Буш, немачки сликар
 Ернст Буш, немачки фелдмаршал
 Сабине Буш, немачка атлетичарка
 Софија Буш, америчка глумица
 Стен Буш, амерички певач 
 Кетрин Буш
 Прескот Буш
 Семјуел Буш